Glattrückeneule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Braune Glattrückeneule
 Heidekraut-Glattrückeneule
 Schwarze Glattrückeneule